

Geografia 
Francia
 Beaumont – comune nel dipartimento dell'Alta Loira
 Beaumont – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia 
 Beaumont – comune nel dipartimento dell'Ardèche 
 Beaumont – comune nel dipartimento della Corrèze
 Beaumont – comune nel dipartimento del Gers
 Beaumont – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Beaumont – antico comune ora parte del comune di Hénin-Beaumont
 Beaumont – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Beaumont – ex comune nel dipartimento della Vienne
 Beaumont – comune nel dipartimento della Yonne
 Beaumont-du-Gâtinais – comune nel dipartimento di Senna e Marna
 Beaumont-du-Périgord – comune soppresso e frazione del dipartimento della Dordogna
 Beaumont-en-Argonne – comune nel dipartimento delle Ardenne
 Beaumont-en-Cambrésis – comune nel dipartimento del Nord
 Beaumont-le-Roger –  comune nel dipartimento dell'Eure
 Cantone di Beaumont – cantone dell'Arrondissement di Clermont-Ferrand
 Cantone di Hénin-Beaumont-1 – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Lens
 Cantone di Hénin-Beaumont-2 – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Lens

Stati Uniti d'America
 Beaumont – città della Contea di Riverside, California
 Beaumont – città della Contea di Perry, Mississippi
 Beaumont – città della Contea di Jefferson, Texas

Altri luoghi
 Beaumont – comune (town) del Canada, provincia di Alberta
 Beaumont – città belga nella provincia vallone dell'Hainaut
 Beaumont –  villaggio e parrocchia civile appartenente alla contea della Cumbria, Inghilterra
 Beaumont – comune dell'arrondissement di Corail, Haiti
 Beaumont – città del Canada, provincia di Québec
 Baia di Beaumont – baia della Dipendenza di Ross, Antartide
 Ghiacciaio Beaumont – ghiacciaio sulla costa di Black, Antartide

Persone 
 Abiel Bethel Revelli di Beaumont (1864-1929) – militare e progettista italiano
 Beaumont – famiglia baronale inglese
 Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont V duca d'Alba (1568-1639) – nobile e statista del Regno di Spagna
 Antony Beaumont (1949) – musicologo, scrittore, direttore d'orchestra e violinista inglese con cittadinanza tedesca
 Basil Beaumont (1669-1703) – ammiraglio britannico
 Claudio Francesco Beaumont (1694-1766) – pittore italiano
 Christopher Beaumont (1957?) – ventitreesimo signore di Sark
 Enrico di Beaumont, I barone di Beaumont (...-1340) – nobile e militare scozzese
 Étienne de Paule de Fallot de Beaupré de Beaumont (1750-1835) – politico e arcivescovo cattolico francese
 Sir George Howland Beaumont, VII baronetto (1753-1827) – nobile, mecenate, collezionista d'arte e pittore amatoriale britannico
 George William Beaumont Howard, XIII conte di Carlisle (1949) – nobile, militare e politico britannico
 Giovanni di Beaumont (1288-1356) – nobile olandese
 Hugh de Beaumont, I conte di Bedford (1106-dopo 1141) – nobile inglese
 Hugh Beaumont (1909-1982) – attore statunitense
 James Beaumont Strachey (1887-1967) – psicoanalista inglese
 Jean Baptiste Elie de Beaumont (1798-1874) – geologo francese
 Sir John Beaumont (1583-1627) – poeta inglese
 John Marsden Beaumont Jones (1920-1992) – islamista, accademico e storico britannico
 Marcantonio De Beaumont Bonelli (1890-...) – velista italiano
 Marie-Claude Beaumont, pseudonimo di Marie-Claude Charmasson (1941) – ex pilota automobilistico e di rally francese
 Maxime Beaumont (1982) – canoista francese
 Natasha Beaumont (1974) – attrice malese
 Paolo Revelli Beaumont (1871-1956) – geografo e accademico italiano
 Robert de Beaumont, I conte di Leicester (1045?-1118) – nobile inglese
 Robert de Beaumont, III conte di Leicester (1130 circa-1190) – nobile inglese
 Robert de Beaumont, IV conte di Leicester (...-1204)– nobile inglese
 Roger de Beaumont (1015-1094) – nobile normanno
 Roger de Beaumont (1102-1153) – nobile di origine normanna

Conti di Warwick
 Henry de Beaumont, I conte di Warwick  (1048-1119) – nobile di origine normanna
 Henry de Beaumont, V conte di Warwick (1192-1229) – nobile britannico
 Margaret de Beaumont (...-1253) – settima contessa di Warwick
 Thomas de Beaumont, VI conte di Warwick (1208-1242) – nobile britannico
 Waleran de Beaumont, IV conte di Warwick (1153-1204) – nobile di origine normanna
 William de Beaumont, III conte di Warwick (1140-1184) – nobile di origine normanna

Altro 
 Cratere Beaumont – cratere lunare
 Palais Beaumont – centro congressi di Pau, in Francia.